Николай Иванович Шарапов (1900 — ?) — советский политический деятель, председатель Тульского облисполкома (1944—1946).

Член РКП(б) с 1925 года.

С 1940 по июль 1944 г. секретарь Тульского обкома партии по кадрам. За руководство партизанскими отрядами во время обороны Тулы награждён медалью «За победу над Германией» (27.11.1945) — вместе с Н. И. Чмутовым, В. Г. Жаворонковым, С. Н. Лялиным — их имена первые в списке.

С июля 1944 по январь 1946 года председатель Исполнительного комитета Тульского областного Совета.

В 1960 г. некий Николай Иванович Шарапов упоминается как уполномоченный Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Горьковской области.

Источники 
 https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2017/03/25/issledovatelskaya-rabota-znachenie
 http://www.knowbysight.info/ShSS/08788.asp
 https://gato.tularegion.ru/object/134748357#
 http://tulagosarchive.ru/files/news/T1_1942.pdf
 Сайт Подвиг народа.

Председатели Тульского облисполкома